Кратер Неандер () — крупный ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь немецкого математика и астронома Михаила Неандера (1529—1581) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Пикколомини на северо-западе; кратер Вейнек на севере-северо-западе; кратер Рейхенбах на северо-востоке; кратер Рейта на юго-востоке; кратер Бреннер на юге и кратер Штеберль на западе-юго-западе. На севере-северо-западе от кратера Неандер расположено Море Нектара; на юго-востоке находится долина Рейта. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 49,2 км, глубина 3400 м.

Кратер Неандер имеет полигональную форму с двумя выступами в северной части. Вал несколько сглажен, значительно разрушен в юго-восточной части. Внутренний склон вала террасовидной структуры. Высота вала над окружающей местностью достигает 1120 м, объем кратера составляет приблизительно 2000 км³. Дно чаши пересеченное, северо-западную часть чаши занимает сателлитный кратер Неандер A (см. ниже). В центре чаши расположен массивный округлый центральный пик.

На юге-юго-востоке от кратера пролегает тонкая складка местности имеющая неофициальное название складка Неандера.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Неандер N включен в список кратеров с яркой системой лучей Ассоциации лунной и планетарной астрономии (ALPO).

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Кратер Неандер на карте LAC-97.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Don't give me any of your lip (sunset at the Neander Fault).
 A Third Gander at Neander.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны